Sumpter, családnév

Amerikai Egyesült Államok
 Sumpter (Arkansas)
 Sumpter (Illinois)
 Sumpter (Michigan)
 Sumpter (Oregon)
 Sumpter (Texas)
 Sumpter (Wisconsin)